Brix har flere betydninger:

Forskelligt 
 Brixton Academy – koncertsal i Brixton i London
 Brixtofte-sagen – Brixtofteskandalen eller Farumsagen
 Brix-skalaen – en skala som som angiver indholdet af sukker i en vandopløsning

Musik 
 Brixx – orkester fra Danmark

Navne 
 Harald Brix – dansk politiker og redaktør (1840 – 1881)
 Hans Brix – dansk professor (1870 – 1961)
 Colette L. Brix – dansk politiker (1950)
 Adam Brix Schächter – dansk skuespiller og stuntman (1978)
 Mogens Brix-Pedersen – dansk skuespiller, instruktør og lydbogsindlæser (1930 – 2002)
 Helle Merete Brix – dansk forfatter, journalist , foredragsholder og debattør (1959)
 Stine Brix - dansk politiker (1982)